VIF eller Vif er en forkortelse og har flere betydninger:
 Vanløse Idræts Forening – en dansk idrætsforening.
 Vejle Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Vestbjerg Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Viby Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Vivild Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Vordingborg Idræts Forening – en dansk idrætsforening.
 Vålerengen Idrettsforening – en norsk idrætsforening.